Finale Kupa prvaka 1987. je odigran 27. svibnja 1987. na Praterstadionu u Beču. U njemu su nastupali portugalski FC Porto i njemački Bayern München. Iako su Portugalci gubili 1:0, Porto je rezultatom 2:1 pobijedio Bayern pogodcima Madjera i Juaryja, dok je za njemačku momčad jedini pogodak postigao Ludwig Kögl. Ovaj je finale prvi Bayernov finale Kupa prvaka koji je izgubio pogodcima na samom kraju utakmice, a zanimljivo je da se slična stvar dogodila u dramatičnom finalu UEFA Lige prvaka 1999. godine protiv Manchester Uniteda.

Susret

Vanjske poveznice
Sezona 1986./87., UEFA.com
Rezultati Kupa prvaka na RSSSF.com
Povijest Kupa prvaka: 1974.
FC Porto: Postava 1987. 

Kup prvaka 1987.
Kup prvaka 1987.
Nogometne utakmice u Austriji